Két német hadihajóosztálynak is Deutschland volt a neve:
 Deutschland osztály első világháborús csatahajóosztály
 Deutschland osztály második világháborús zsebcsatahajóosztály